Xavier Torres Ramis, nedador mallorquí.
 Xavier Torres Buigues, futbolista valencià.
 Xavier Torres i Lliteras, periodista barceloní.